L'église d'Avon peut faire référence à :

église Saint-Pierre, à Avon, en Seine-et-Marne (église paroissiale historique)
 église Saint-Paul, à Avon, en Seine-et-Marne (église contemporaine, appellation plus rare du fait de sa secondarité effective)
 église Notre-Dame (détruite), à Avon, en Deux-Sèvres
 église Saint-Pierre-ès-Liens à Avon-la-Pèze, en Aube
 église Notre-Dame, à Avon-les-Roches, en Indre-et-Loire

Références